Název Elgin se může vztahovat k:
 Elgin (Moray) – město v oblasti Moray ve Skotsku, od něhož se odvozují další významy

Geografie

Hongkong 
 Elgin Street (Hongkong) – ulice v Hongkongu

Jihoafrická republika 
 Elgin (Východní Kapsko) – zemědělská oblast v provincii Východní Kapsko

Kanada 
 Elgin – osada ve správní oblasti Rideau Lakes provincie Ontario
 Elgin County – okres v provincii Ontario
 Elgin (Manitoba) – osada v provincii Manitoba
 Elgin (Nové Skotsko) – osada v okrese Pictou County provincie Nové Skotsko
 Port Elgin – vesnice v okrese Westmorland County provincie Nový Brunšvik
 Elgin (Nový Brunšvik) – osada v okrese Albert County provincie Nový Brunšvik
 Elgin (Québec) – obec v provincii Québec
 Elgin Settlement – historická osada osvobozených otroků z 19. století, dnes North Buxton a South Buxton
 Elgin Street (Ottawa) – ulice v Ottawě, v provincii Ontario

Spojené státy americké 
 Elgin (Alabama) – osada v Alabamě
 Elgin (Arizona) – vymezená statistická oblast v Arizoně
 Elgin (Illinois) – město v okrese Kane County, v Illinois
 Elgin (Iowa) – město v okrese Fayette County, v Iowě
 Elgin (Kershaw County, Jižní Karolína) – město v okrese Kershaw County v Jižní Karolíně
 Elgin (Lancaster County, Jižní Karolína) – vymezená statistická oblast v okrese Lancaster County v Jižní Karolíně
 Elgin (Kalifornie) – zaniklá osada v okrese Merced County, v Kalifornii
 Elgin (Kansas) – město v okrese Chautauqua County v Kansasu
 Elgin (Minnesota) – město v okrese Wabasha County v Minnesotě
 Elgin (Nebraska) – město v okrese Antelope County v Nebrasce
 Elgin (Nevada) – město duchů v Nevadě
 Elgin (Ohio) – vesnice v okrese Van Wert County v Ohiu
 Elgin (Oklahoma) – město v okrese Comanche County v Oklahomě
 Elgin (Oregon) – město v okrese Union County v Oregonu
 Elgin (Pensylvánie) – osada v okrese Erie County v Pensylvánii
 Elgin (Severní Dakota) – město v okrese Grant County v Severní Dakotě
 Elgin (Texas) – město v okresech Bastrop County a Travis County v Texasu
 Elgin Township – více různých správních oblastí
 Elgin (Utah) – město duchů v Utahu

Velká Británie 
 Elgin (Moray) – město v oblasti Moray ve Skotsku
 Elgin Street (Lancashire) – ulice v Bacupu, v hrabství Lancashire, jedna z nejkratších ulic na světě

Lidé 
 Elgin Baylor (*1934) – bývalý basketbalový hráč
 hrabě Elgin – titul, který neslo více osob:
 Thomas Bruce, 7. hrabě Elgin (1766–1841) – britský diplomat
 James Bruce, 8. hrabě Elgin (1811–1863) – kanadský guvernér
 Michail Jelgin (*1981) – ruský tenista
 Suzette Haden Elgin (*1936) – americká spisovatelka science fiction

Skupiny a společnosti 
 Elgin National Watch Company – hodinářská firma
 The Elgins – vokální skupina pracující pro nahrávací společnost Motown Records
 „The Elgins“ – původní název The Temptations v éře před Davidem Ruffinem

Jiné 
 Elgin (album) – 7. album amerického R&B zpěváka a textaře Ginuwina
 Elginia – vyhynulý plaz žijící v pozdním permu
 Elginovy mramory – kolekce mramorových soch, kterou přivezl z Athén Thomas Bruce, 7. hrabě Elgin
 Glen Elgin – skotská palírna whisky z města Elgin
 vrtná plošina Elgin – plošina těžící ropu a zemní plyn v Severním moři

Externí odkazy